Causac ist der okzitanische Name folgender französischer Gemeinden:
 Cahuzac
 Cauzac